Mark King er navnet på flere personer.

 Mark King (musiker) - sanger og bassist i bandet Level 42
 Mark King (guitarist) - guitarist i bandet Hinder
 Mark King (snookerspiller) - snookerspiller
 Mark King (fodboldspiller) - fodboldspiller i Northwich Victoria
 Mark Anthony King - basketballspiller
 Mark King (politiker) - politier i Belize
 Mark King (skuespiller) - skuespiller der medvirkede i Once Upon a Time in China
 Mark King (erhvervsmand) - CEO og direktør for TaylorMade Golf